Le patronyme Dermagne indique une origine : 
de l'ancien français herm et magne : le grand désert, soit la grande terre inhabitée. 
du toponyme Remagne

Jacques Dermagne (1937-2012), président 
Pierre-Yves Dermagne (°1980), un homme politique belge, Ministre Wallon des Pouvoirs locaux depuis le 26/01/2017.

Patronyme belge